El nombre condado de Hale se puede referir a dos divisiones administrativas de los Estados Unidos:
 el condado de Hale, en el estado de Alabama; y
 el condado de Hale, en el estado de Texas.